

Patronyme
 Austin Maddox (1991-), joueur de baseball américain ;
 Brad Maddox (1984-), catcheur américain ;
 Bruno Maddox (1969-), romancier et journaliste britannique ;
 Charles Milles Maddox (1934-2017), criminel américain ;
 John Maddox (1925–2009), physicien de formation, également écrivain et journaliste britannique ;
 Richard Leach Maddox (1816-1902), photographe et physicien anglais ;
 Rose Maddox (1925-1998), chanteuse américaine, compositrice et violoniste de country music ;
 Tito Maddox (1981-), basketteur américain ;
 Tom Maddox (1945-2022), écrivain américain de science-fiction ;
 Tommy Maddox (1971-), joueur professionnel de football américain.

Pseudonyme 
 Maddox (1978-), pseudonyme de l'écrivain George Ouzounian.
 Michelle Maddox (1971-), est un pseudonyme de Michelle Rowen, écrivain américain de romans de fantasy et de science-fiction.

Toponymie
 Petty Harbour-Maddox Cove est un village situé sur la côte est de la péninsule d'Avalon, Terre-Neuve-et-Labrador.

Voir aussi 
 Ford Madox Brown (1821-1893), peintre britannique.
 Ford Madox Ford (1873-1939), poète, critique et éditeur anglais, petit-fils du précédent.
 , nom porté par plusieurs bateaux de la Marine américaine.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de pseudonyme